Kraterosz, III. Alexandrosz makedón király egyik hadvezére
 Kraterosz, az előbbi fia, költő és történetíró